Пйотр Ожґа (підкоморій львівський)
 Пйотр Ожґа (теребовлянський староста)

Ожґи